

Бейден — місто, штат Пенсільванія
 Бейден — переписна місцевість, штат Меріленд

Див. також 
 Баден (значення)